Felgueiras ist der Name folgender Orte und Gemeinden in Portugal:

 Felgueiras, Stadt im Norden von Portugal
 Felgueiras (Fafe), Ort und ehemalige Gemeinde Concelho de Fafe
 Felgueiras (Resende), Ort und ehemalige Gemeinde Concelho de Resende
 Felgueiras (Torre de Moncorvo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Torre de Moncorvo

Felgueiras ist der Familienname folgender Personen:

 João Felgueiras (* 1921), portugiesischer Geistlicher
 Mário Felgueiras (* 1986), portugiesischer Fußballspieler